Philipp von Ibelin ist der Name folgender Personen:

* Philipp von Ibelin (Bailli von Zypern) (um 1180–1227), Regent von Zypern
 Philipp von Ibelin (Konstabler von Zypern) (1235/1240–um 1304), Konstabler von Zypern
 Philipp von Ibelin (Seneschall von Zypern) (um 1255–1318), Seneschall von Zypern